Рустика может означать:

 Рустика — в архитектуре облицовка внешних стен здания неотесанными камнями.
 Рустика — деревня в Греции на Крите.